Karl-Erik Nilsson – lottatore svedese
Karl-Erik Nilsson – arbitro di calcio svedese
Karl-Erik Nilsson – calciatore svedese